Az 1997-es férfi vízilabda-Európa-bajnokságot 1997. augusztus 13. és augusztus 22. között rendezték meg Spanyolországban, Sevilla városában. A tornát 1977 után először magyar férfi vízilabda-válogatott nyerte. A torna első 8 helyezettje kijutott az 1998-as világbajnokságra.

Lebonyolítás 
A tornán 12 csapat vett részt. 2 darab 6 csapatos csoportban körmérkőzések után dőlt el a csoportbeli helyezés. A csoportokból az első 4 helyezett jutott tovább a negyeddöntőbe, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna. A csoportok első helyezettjei közvetlenül az elődöntőbe kerültek. A második és harmadik helyen végzett csapatok keresztbe játszással döntötték el az elődöntőbe jutást. A győztesek az elődöntőbe kerültek, a vesztesek az 5–8. helyért játszhattak a csoportkör negyedik helyezettjeivel. A csoportkör 5. helyezettjei a 9. helyért, a 6. helyezettek a 11. helyért mérkőztek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Érmesek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1997-es női vízilabda-Európa-bajnokság

F1997
Európa-bajnokság